Osoby o tym nazwisku:
 Beniamin (Miłow) – prawosławny biskup
 Wadim Miłow – szwajcarski szachista
 Wadim Siergiejewicz Miłow – radziecki działacz partyjny